Boismont kan syfta på:

 Boismont, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle
 Boismont, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Alexandre Jacques François Brière de Boismont, fransk läkare
 Nicolas Thyrel de Boismont, fransk abbot

Se även 

 Boisemont